Hell (englisch Hölle) steht für:
 Hell (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hell (Album), 13. Studioalbum der Rock-Band Die Ärzte
 Hell (Band), eine englische Metal-Band mit Andy Sneap
 Hell (Mondkrater), benannt nach Maximilian Hell
 Hell Pizza, neuseeländische Pizzakette
 Hell (Studio), Tonstudio von Manowar
 Hell Gates, Meerenge im Archipel der Südlichen Shetlandinseln

Hell ist der Name folgender

Orte:
 Hell (Gelderland)
 Hell (Grand Cayman)
 Hell (Kalifornien)
 Hell (Michigan)
 Hell (Norwegen)
 Hell, Wüstung im bayerischen Markt Aislingen, Bayern, siehe Rieder (Aislingen)#Wüstungen

Filme:
 Hell (1960), Spielfilm von Nobuo Nakagawa
 Hell (2011), deutscher Spielfilm von Tim Fehlbaum
 Hell – Gefangene des Jenseits, thailändischer Horrorfilm aus dem Jahr 2005

hell steht für:
 farbstark, siehe Helligkeit (Farbe)
 leuchtstark, siehe Helligkeit

Siehe auch:

 From Hell (BKL)
 Helles
 Hells Angels (Begriffsklärung)
 Hells Bells, Lied der australischen Rockgruppe AC/DC

 Hells Gates, Meerenge vor der Küste Tasmaniens
 Hells Gate Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika
 Hel